

События 
 Январь — Хулагуиды понесли поражение на реке Мургаб от Чагатаидов.
Высадка шотландских войск в Ирландии и коронация Эдуарда Брюса верховным королём Ирландии.
29 августа — битва при Монтекатини: Пиза побеждает силы Флоренции и Неаполя.
Лето — битва при Мойри-Пасс: Эдуард Брюс побеждает англо-ирландские войска во главе с Мак Дьюлиханом из Кланбрассила и Мак Эртейном из Ивеаха.
10 сентября — Битва при Конноре: победа Эдуард Брюса над графом Ольстера.
 Начало Великого голода в Европе.
25 октября — Восстание банастров: Адам Банастр, Генри де Ли и Уильям Брэдшоу атакуют Ливерпульский замок.
6 или 7 Ноября — Битва при Келсе:  победа Эдуард Брюса над Роджером Мортимером, 1-м графом Марча.
 Во Флоренции городские власти заочно приговорили Данте Алигьери к смертной казни из-за того, что поэт отказался вернуться назад из изгнания, несмотря на все их попытки.
Неудачная осада Карлайла шотландцами.
Вторая осада Гибралтара. Неудачная попытка мавров вернуть порт.
Осень — осада Христмемеля литовцами во главе с князем Витенем. Литовцы отступают.
 15 ноября — в битве при Моргартене швейцарское ополчение победило армию австрийских Габсбургов.
 1315—1350 — Герцог Эд IV Бургундский.
 1315—1341 — великий князь Литовский Гедимин. В состав Литвы включены города Полоцк, Витебск и Минск.
Основано царство Сикайн в Бирме (1315-1364).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1315 году
 Григорий Пельшемский — основатель Пельшемского монастыря.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1315 году
		
 Раймунд Луллий, христианский миссионер, убит мусульманскими фанатиками в Тунисе .
 30 апреля — Ангерран де Мариньи, сподвижник короля Франции Филиппа Красивого, казнён.

Год Людовика X Сварливого во Франции

См. также

Примечания